Papadopoulos () ist ein griechischer Familienname.

Wie alle Namen, die auf -opoulos enden, stammt der Name aus dem Peloponnes, ist aber in ganz Griechenland ein sehr häufiger Familienname und daher auch gelegentlich im Ausland anzutreffen. Es handelt sich um eine Variante des Namens Pappas, wörtlich übersetzt bedeutet der Name „Sohn des Priesters“.

Namensträger 
 Antonios Papadopoulos (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Athanasios Papadopoulos-Kerameus (1856–1912), griechischer Klassischer Philologe und Byzantinist
 Avraam Papadopoulos (* 1984), griechischer Fußballspieler
 Dimitri Papadopoulos (* 1985), französisch-syrisch-griechischer Pianist
 Dimitrios Papadopoulos (* 1981), griechischer Fußballspieler
 George Papadopoulos (* 1987), US-amerikanischer Wahlkampfberater von Donald Trump
 Georgios Papadopoulos (1919–1999), griechischer Diktator 
 Giannis Papadopoulos (* 1989), griechischer Fußballspieler
 Gregor Otto Papadopoulos (* 1973), deutscher Sänger (Bariton)

 Konstantinos Papadopoulos (* 1983), griechischer Gewichtheber

 Lazaros Papadopoulos (* 1980), griechischer Basketballspieler
 Marie-Claudine Papadopoulos (* 1987) französisch-syrisch-griechische Violinistin
 Nikos Papadopoulos (* 1990), griechischer Fußballspieler
 Tassos Papadopoulos (1934–2008), zyprischer Politiker, Präsident 2003 bis 2008
 Vasilis Papadopoulos (* 1995), griechischer Fußballspieler
 Vyron Papadopoulos (* 1986), griechischer Handballspieler

Sonstiges 
 Papadopoulos (Unternehmen), griechischer Hersteller von Keksen und Gebäck
 Papadopoulos & Söhne, britischer Film von Marcos Markou (2012)

Siehe auch 
 Papadopulos

Familienname
Griechischer Personenname